Lombard. Życie pod zastaw – polski paradokument fabularny produkowany przez Studio A, emitowany na antenie TV Puls od 4 września 2017. Akcja rozgrywa się głównie we wrocławskim lombardzie Kazimierza Barskiego (Zbigniew Buczkowski).

Obsada

Obecna

Dawna

Goście specjalni

Spis serii

Nagrody 
W 2018, 2019, 2020 i 2022 roku serial zdobył Telekamerę w kategorii „serial fabularno-dokumentalny”, a w 2021 roku Złotą Telekamerę.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 W bazie filmweb.pl
 Strona serialu w witrynie nadawcy (TV Puls)
 Odcinki serii 1–4 w serwisie PlayPuls
 Kulisy i zwiastuny serialu

Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Polskie telewizyjne seriale paradokumentalne
Filmy kręcone we Wrocławiu
Programy TV Puls